Ségolène oder Sigolène ist ein französischer Vorname germanischen Ursprungs („Sieg“ und „Lohn“), verwandt mit dem Vornamen Sieglinde.

Namensträger
 Ségolène (Bischof) (780–785), Erzbischof von Bourges
 Siglind von Troclar, (franz. Ségolène), Heilige des 7. Jh.
 Ségolène Royal (* 1953), französische Politikerin (PS)

Kirchen
 Sainte-Ségolène, Metz, Frankreich

Orte
 Sainte-Sigolène, Gemeinde im Département Haute-Loire, Frankreich